Тест включённых фигур () — психологический перцептивный тест, оценивающий параметры когнитивного стиля полезависимости — поленезависимости личности, разработан американским психологом  Германом Уиткиным в 1954 году на основе широко известных фигур К. Готтшальдта.

В данном тесте измеряется степень влияния структуры сложного изображения (или поля) на эффективность поиска нужной фигуры. Предполагается, что когнитивный стиль полезависимости - поленезависимости отражает индивидуальные способности человека вычленять отдельную фигуру из контекста, не отвлекаясь на посторонние факторы, мешающие извлечению нужной информации.

История 
С начала XX столетия тест включённых фигур использовался для измерения процессов восприятия и решения задач. Герман Уиткин (1902—1991) предложил идею тесной связи между особенностями решения перцептивных задач и личностными характеристиками, тем самым расширив применение теста включённых фигур в области психологии личности. Так, люди, которые получают относительно низкие баллы по тесту включённых фигур, могут быть описаны как полезависимые: их привлекает общая структура фигуры, а не ее отдельные компоненты. Напротив, люди, которые достигают более высоких баллов в тесте, могут быть описаны как независимые от поля, так как они могут быстрее и точнее опознать фигуру, включенную в структуру фона.

Методика проведения теста 
Основной задачей участника является как можно быстрее обнаружить и указать на одну из пяти простых эталонных фигур, замаскированную в сложную структуру фонового изображения. Всего последовательно предъявляется тридцать сложных изображений и фиксируется общее время выполнения задания, а также количество ошибок. Как правило, на поиск простой фигуры отводится три минуты. Быстро и точно найденные фигуры отражают когнитивный стиль поленезависимости, а более медленное и ошибочное выполнение задачи — когнитивный стиль полезависимости.

Индекс полезависимости — поленезависимости рассчитывается по следующей формуле: количество правильных ответов/общее время в минутах. Считается, что индивидуум обладает поленезависимым стилем при индексе ≥ 2,5, и полезависимым — при индексе ≤ 2,5.

В настоящее время существует  (), а также детская версия, в которой сложная фоновая фигура может быть связана с личностным смыслом (например, коляска, в которой искомый треугольник спрятан в капюшоне).

Значимость 
Тест включённых фигур, как и другие методики, разработанные Г. Уиткиным для исследования взаимосвязи полезависимости-поленезависимости с различными психологическими характеристиками личности, позволил ему сделать вывод об универсальности когнитивного стиля, выявляющего уровень психологической дифференцированности человека или, в широком смысле, уровень его развития.

См. также 
 Групповой тест включённых фигур
 Уиткин, Герман
 Когнитивный стиль
 Фигуры Готтшальдта
 Проба Поппельрейтера
 Тест Мангины

Ссылки 
 Методика «Тест включённых фигур»

Примечания 

Психология
Восприятие
Психологические тесты
Когнитивные стили